Caccia – pratica di catturare o uccidere animali, solitamente selvatici, per procurarsi cibo, pelli o altre materie oppure per scopo ricreativo

Aviazione 
 Caccia – aereo progettato per la distruzione in volo di aerei nemici
 Caccia intercettore – aereo concepito per fermare gli aerei nemici prima che raggiungano il loro obiettivo

Persone 
 Caccia – famiglia nobile di Novara
 Bruno Caccia – magistrato
 Bartolomeo Caccia – vescovo del XV secolo
 Diego Caccia – ciclista
 Federico Caccia – cardinale e arcivescovo cattolico
 Franco Caccia – calciatore
 Gregorio Caccia – politico
 Guglielmo Caccia detto il Moncalvo – pittore
 Mario Caccia – calciatore
 Matteo Caccia – attore teatrale e conduttore radiofonico
 Nicola Caccia – calciatore
 Orsola Caccia – pittrice italiana
 Caccia d'Asciano (Caccianemico di messer Trovato degli Scialenghi) – personaggio storico Senese
 Carlo Caccia Dominioni – vescovo cattolico italiano
 Camillo Caccia Dominioni – cardinale	
 Luigi Caccia Dominioni – architetto – designer e urbanista
 Paolo Caccia Dominioni – militare – scrittore e ingegnere
 Giovanni Caccia Piatti – cardinale

Geografia 
 Caccia – centro abitato della Slovenia
 Xagħra o Caccia – paese dell'isola di Gozo, Malta
 Capo Caccia – promontorio di roccia calcarea in Sardegna
 Monte Caccia – montagna della Puglia

Altro 
 Caccia – tipo di composizione musicale
Caccia – termine indicante azioni di gioco in diversi sport sferistici
 Caccia – interazione antagonista in cui un organismo predatore usa come fonte di cibo un altro organismo preda

Pagine correlate 

 La caccia